Kanały na świecie (ich egzonimy):
 Wielki Kanał (Dà Yùnhé, 大运河) – kanał wodny w Chinach łączący Hangzhou i Pekin
 Wielki Kanał – kanał wodny w Irlandii
 Wielki Kanał Fergański – kanał irygacyjny w Uzbekistanie i Tadżykistanie
 Canal Grande – cieśnina w Wenecji

Kanały w Polsce:
 Wielki Kanał – rów wodny, dopływ Stróżanki, w Polsce
 Wielki Kanał Brdy – górna część Kanału Nawadniającego

Zobacz też 
 Kanał Wielki